Foliówka to określenie potoczne odnoszące się do:
 Torby foliowej;
 Tunelu foliowego